Une bonne surprise est un film français réalisé par Georges Méliès sorti en 1904, au début du cinéma muet.

Synopsis

Fiche technique

Articles connexes 
 Filmographie de Georges Méliès

Liens externes 
 

Film français sorti en 1904
Court métrage français
Film réalisé par Georges Méliès
Film muet français
Film français en noir et blanc